Żółw rzeczny (Trachemys venusta grayi syn. Trachemys scripta grayi) - żółw błotny z rodzaju Trachemys, do niedawna uznawany za podgatunek żółwia ozdobnego (Trachemys scripta).

Charakterystyka: karapaks z dużą liczbą pomarańczowo-czerwonych okręgów. Plastron żółty i z zielono-oliwkowymi pasami idącymi od boku plastronu do jego środka. Wzdłuż szyi blado żółte pasy biegnące aż do oczu.

Wielkość: największy z tzw. grupy Trachemys scripta. Samice osiągają 60 cm, samce są nieco mniejsze.

Występowanie: zachodni Meksyk, Gwatemala, Salwador.

Żółwie błotne
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1868 roku